Danzi ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Danzi (1763–1826), deutscher Komponist und Dirigent
 Franziska Danzi (1756–1791), deutsche Sängerin, siehe Franziska Lebrun
 Gianni Danzi (1940–2007), italienischer Erzbischof von Loreto (Marken), Italien
 Innocenz Danzi (um 1730–1798), Hofmusiker und Vater von Franziska Dorothea und Franz Danzi
 Maria Margarethe Danzi (1768–1800), deutsche Sopranistin und Komponistin
 Mike Danzi (1898–1986), US-amerikanischer Gitarrist und Banjospieler
 Patricia Danzi (* 1969), Schweizer Leichtathletin und politische Beamtin